Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2008/09 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2008/09 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die maximale Kaderstärke war zu dieser Saison auf 8 Stammspieler und 8 Ersatzspieler erhöht worden, zusätzlich durften mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1988 oder jünger) gemeldet werden. 11 Vereine nutzten diese Option, von diesen meldeten 5 je zwei zusätzliche Jugendliche und 6 je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die SG Solingen und der Hamburger SK kamen mit je 13 Spielern aus, die meisten Spieler setzte der USV TU Dresden ein, nämlich 17. Insgesamt kamen 239 Spieler zum Einsatz, von denen 19 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler der Saison war Konstantin Landa (SV Mülheim-Nord) mit 10,5 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger erzielten sein Mannschaftskollege Daniel Fridman sowie Romuald Mainka (SC Remagen), Zoltán Medvegy, Namiq Quliyev (beide SC Eppingen) und Igor Khenkin (TV Tegernsee). Mit Viswanathan Anand (OSG Baden-Baden), Rainer Knaak und Gerlef Meins (beide Werder Bremen) erzielten drei Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Anand und Knaak wurden je zweimal eingesetzt, Meins einmal.

Der USV TU Dresden setzte mit Wolfgang Uhlmann (1935–2020) sowohl den ältesten Spieler als auch mit Filiz Osmanodja (* 1996) die jüngste Spielerin der Saison ein.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste von Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste von Oktober 2008); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom 1. Oktober 2008; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Azerbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = Volksrepublik China, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SK Turm Emsdetten

SC Remagen

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSG Baden-Baden

SG Trier

Hamburger SK

Werder Bremen

Schachfreunde Berlin

Schachclub Eppingen

FC Bayern München

TV Tegernsee

SC Kreuzberg

USV TU Dresden

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Die IM-Norm von Christian Richter wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Arnd Lauber wurde aus 12 Partien erspielt.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2008/09 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2008
Schach 2009